Тактирование:

 Тактирование — тактовый сигнал, использующийся для согласования операций одной или более цифровых схем.
  — способ использования двух контрастных цветов раствора в растворах кирпичной кладки, один цвет соответствует самим кирпичам для создания впечатления, что были сделаны очень тонкие соединения.